

Cinema 
 The Wave – film del 1981 diretto da Alexander Grasshoff
 The Wave (Bølgen) – film del 2015 diretto da Roar Uthaug

Geografia 
 The Wave – formazione rocciosa dell'Arizona, Stati Uniti d'America

Letteratura 
 L'onda (The Wave) – romanzo di Todd Strasser del 1981

Musica 
 The Wave – album di Tom Chaplin del 2016

Pagine correlate 
 L'onda
 Wave